Covelo – frazione del comune di Vallelaghi, provincia di Trento
 Covelo – frazione del comune di Cimone, provincia di Trento
 Covelo – località del comune di Iseo, provincia di Brescia
 Covelo – comune della Galizia, Spagna nord-occidentale
 Covelo – località della Contea di Mendocino, California, Stati Uniti
 Covelo – freguesia nel concelho di Gondomar, Portogallo
 Covelo – freguesia nel concelho di Tábua, Portogallo
 Covelo do Gerês – freguesia nel concelho di Montalegre, Portogallo